Sinaloa est un nom géographique qui peut signifier :

 Le Sinaloa, État du Mexique situé sur la côte du golfe de Californie (océan Pacifique). 
 Le río Sinaloa, fleuve côtier mexicain qui coule dans l'État de Sinaloa.
 le Cartel de Sinaloa, une des plus puissantes organisations criminelles mexicaines